{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Словачка екстралига 2011/12.
|- 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#ffffff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;" | 
|-
| Лига ||Словачка екстралига
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 11
|-
| Победник регуларног дела
|  Кошице|-
| Шампион|  Слован Братислава
|-
| Другопласирани
|  Кошице|}Словачка екстралига у хокеју на леду 2011/12.''' је деветнаеста сезона Словачке екстралиге. У лиги је учествовало једанаест клубова.

Титулу победника Словачка екстралиге је освојио Слован из Братиславе који је у финалу, укупним резултатом 4:3 у серији победио Кошице.

Систем такмичења 
Сваки клуб је одиграо педесет и пет утакмица осим Оранжа (млада репрезентација Словачке) који је одиграо десет. Прва осам клуба пласирала су се у плеј-оф. У плеј-офу се игрло на четири добијена меча.

Клубови

Табела 

ИГ = одиграо, Д = победио, ИЗ = изгубио, ДП = Победа у продужетку или на пеналима, ИЗП = Пораз у продужетку или на пеналима, ГД = голова дао, ГП = голова примио, Б = бодови

Плеј-оф

Спољашње везе 

 Екстралига на сајту хокејашке федерације Белорусије

Словачка екстралига у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2011.
Хокеј на леду у 2012.